Змагання в одиночному розряді чоловічого тенісного турніру Brasil Open 2014 проходили в рамках Світового Туру ATP 2014.

Чинним чемпіоном був Рафаель Надаль, але цього разу не брав участі.

Федеріко Дельбоніс здобув титул, у фіналі перемігши Паоло Лоренці з рахунком 4-6, 6-3, 6-4.

Сіяні гравці 
Перші четверо сіяних тенісистів виходять без боротьби в 2-ге коло.

 Томмі Хаас (півфінал, ritirato)
 Ніколас Альмагро (2-ге коло)
 Марсель Гранольєрс (2-ге коло)
 Хуан Монако (чвертьфінал)

  Робін Гаасе (1-ше коло)
  Гільєрмо Гарсія-Лопес (1-ше коло)
  Леонардо Маєр (1-ше коло)
  Сантьяго Хіральдо (1-ше коло)

Кваліфаєри 

  Гаштан Еліаш (1-ше коло)
  Рожеріу Дутра Сілва (2-ге коло)

  Пере Ріба Мадрід (1-ше коло)
  Потіто Стараче (2-ге коло)

Вайлд-кард 

  Томаз Беллуччі (півфінал)
  Гільєрме Клезар (1-ше коло)

  Жоао Соуза (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Brasil Open
Світовий Тур ATP 2014